Vintervägstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vintervägstjärnen, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (10,2 ha)
Nedre Vintervägstjärnen, sjö i Ljusdals kommun, 
Övre Vintervägstjärnen, sjö i Ljusdals kommun, 
Vintervägstjärn, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun, 
Vintervägstjärnen (Borgvattnets socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun, 
Vintervägstjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Vintervägstjärnen (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun, 
Vintervägstjärnen (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (7,27 ha)
Vintervägstjärnen (Hörnefors socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun, 
Vintervägstjärnen (Jörns socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun, 
Vintervägstjärnen, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,

Se även
Vintervägtjärn
Vintervägatjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn